Fuping ist der Name folgender Orte in China

 Fuping (Weinan) (富平县, Fùpíng xiàn), ein Kreis der bezirksfreien Stadt Weinan in der Provinz Shaanxi
 Fuping (Baoding) (阜平县, Fùpíng xiàn), ein Kreis der bezirksfreien Stadt Baoding in der Provinz Hebei
 Fuping (Großgemeinde) (阜平镇, Fùpíng zhèn), eine in dessen Gebiet gelegene Großgemeinde